Vingt-et-Un-Novembre ou Vingt-Un-Novembre ou XXI-Novembre ou 21-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération d'Altkirch, Hirtzbach, Illfurth, Morschwiller-le-Bas et d'autres villages du Haut-Rhin.
  Libération de Danjoutin dans le Territoire de Belfort.
 Combats pour la libération de Singrist dans le Bas-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 21 de Noviembre » ou « Veintiuno de Noviembre »
 Argentine, sans doute pour rappeler la sanglante , pendant la guerre d'indépendance de l'Argentine, le  :
 (Avenida) 21 de Noviembre Oeste, à  dans la Province de Santa Cruz.
 (Calle) 21 de Noviembre, à Concepción del Uruguay dans la Province d'Entre Ríos.
Équateur : événement non connu
 (Avenida) Malecon 21 de Noviembre, à Atacames dans la province d'Esmeraldas.
 Pérou : événement non connu
 Pasaje 21 de Noviembre, à Santa Anita, dans la province de Lima.
 Salvador : événement non connu
 Pasaje 21 de Noviembre, à San Miguel dans le Département de San Miguel.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21